Vladislav Volkov (Bishkek, 15 de agosto de 1980) é um futebolista do Quirguistão.

Carreira 
Vladislav Volkov

Estatísticas

Títulos
FK Dordoi Bishkek
 Campeonato Quirguistanês de Futebol : 2011 e 2012
 Copa dos Presidentes da AFC : 2006 e 2007

Ligações externas 

 
 
 
 
 

Futebolistas do Quirguistão